Эльки:
 Эльки — провинция в Чили в составе области Кокимбо.
 Эльки () — река на севере области Кокимбо в Чили.

См. также 
 Эль (значения)
 L